Jerzy Danielewicz – polski filolog
 Jerzy Danielewicz – polski historyk
 Jerzy Danielewicz - polski ksiądz katolicki, jezuita